Brassfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brassfield (Kentucky)
 Brassfield (North Carolina)

Personen:
 Darin Brassfield (* 1960), US-amerikanischer Rennfahrer
 Hersal Brassfield, US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Brasfield & Gorrie